

Волковська сільська рада — сільське поселення, Благовіщенський район, Амурська область
 Волковська сільська рада — сільське поселення, Благовіщенський район, Башкортостан